Mechnig ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Mechnig (1901–1986), deutsche Literaturagentin, Autorin und Übersetzerin
 Hans Mechnig (1929–2016), deutscher Fußballspieler
 Lara Mechnig (* 2000), liechtensteinische Synchronschwimmerin